Katalog wystawowy – wydawany przed każdą Wystawą Psów Rasowych w formie książki spis wystawców oraz psów biorących udział w wystawie psów. W katalogu zapisany jest również program sędziowania, a także układ ringów. W katalogu podane jest imię każdego psa, jego przydomek hodowlany, data urodzenia, maść, numer rejestracyjny i rodowodu, informacja o rodzicach, nazwisko hodowcy, a także dane właściciela psa. Na wystawie każdy pies ma swój numer katalogowy, który również jest uwzględniony w katalogu.

Wystawy psów